Microsania är ett släkte av tvåvingar. Microsania ingår i familjen svampflugor.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Svampflugor
Microsania